Saluzzo – comune italiano del Piemonte
 Saluzzo – famiglia nobile genovese
 Francesco di Saluzzo – marchese di Saluzzo
 Gabriele di Saluzzo – priore dell'abbazia di Staffarda e poi ultimo Marchese di Saluzzo
 Valerano di Saluzzo – reggente del Marchesato di Saluzzo; capostipite del ramo dei signori Saluzzo della Manta
 Diodata Roero Saluzzo – letterata, scrittrice e poetessa italiana
 Marchese di Saluzzo – titolo nobiliare

Pagine correlate 
 Ludovico di Saluzzo
 Manfredo di Saluzzo
 Palazzo Saluzzo
 Tommaso di Saluzzo
 Villa Saluzzo